Вільгельм Кайсен (1887—1979) — німецький політик.
 Кайсен Йокі (1500—1582) — японський буддійський монах.
 Олівер Кайсен (* 1983) — бельгійський велосипедист.
 Сандо Кайсен (* 1952) — буддистський монах-проповідник.
 Кайсен Тетяна (* 2000) — українська легкоатлетка-спринтерка.

Див. також 
 Кайдзен